Martialis heureka – formica
Martialis – cognomen romano
grafia latina del nome Marziale
Marco Valerio Marziale
Quinto Gargilio Marziale